Валентин Денисов:
 Денисов, Валентин Васильевич (1938—2005) — советский футболист.
 Денисов, Валентин Петрович (род. 1955) — российский политик, депутат Государственной думы.